Katunisjta (makedonska: Katuništa, Катуништа) är ett vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Resen, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje.

Omgivningarna runt Katunisjta är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Katunisjta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Resen